Мідієві (Mytilidae) — родина морських двостулкових молюсків. В однині та часто у вужчому розумінні, мідіями називають тільки типовий рід родини — Mytilus. Представники цієї групи мешкають по всьому Світовому океану. Деякі представники, зокрема роди Mytilus, Perna, Crenomytilus, є важливими об'єктами промислу, разом з представниками іншої родини двостулкових молюсків — устрицевими (Ostreidae).

Роди 
 Adipicola Dautzenberg, 1927
 Adula H. Adams & A. Adams, 1857 
 Amygdalum Megerle von Muhlfeld, 1811 
 Arcuatula Soot-Ryen, 1955
 Aulacomya Mörch, 1853 
 Botula Mörch, 1853 
 Brachidontes Swainson, 1840 
 Crenella T. Brown, 1827 
 Dacrydium Torell, 1859 
 Geukensia Van de Poel, 1959 
 Gigantidas 
 Gregariella Monterosato, 1884 
 Idasola Iredale, 1939 
 Ischadium Jukes-Browne, 1905 
 Lioberus Dall, 1898 
 Lithophaga Röding, 1798 
 Megacrenella Habe & Ito, 1965 
 Modiolula Sacco, 1898 
 Modiolarca Gray, 1842 
 Modiolus Lamarck, 1799 
 Musculista Yamamoto & Habe, 1958 
 Musculus Röding, 1798
 Mytilaster Monterosato, 1884
 Mytilus Linnaeus, 1758 (syn. Mytilis)
 Perna Philipsson, 1788 
 Rhomboidella Monterosato, 1884 
 Septifer Recluz, 1848 
 Solamen Iredale, 1924 
 Stenolena Dall, Bartsch & Rehder, 1938 
 Vilasina Bartsch, 1960
 Xenostrobus Wilson, 1967

Pteriomorphia
Родини молюсків